Enticement – film del 1925 diretto da George Archainbaud
Enticement – film del 2000 diretto da Serge Rodnunsky